Hagby socken kan syfta på:

Hagby socken, Småland – en socken i Småland ingick i Södra Möre härad
Hagby socken, Uppland – en socken i Uppland ingick i Hagunda härad